Příjmení Nagy ([naď], v maďarštině „velký“) nese více různých osobností:

 Ádám Nagy (1995) – maďarský fotbalista
 Ágnes Nemes Nagy (1922– 1991) – maďarská spisovatelka
 Alexander Nagy (1944) – slovenský fotbalista
 Antal Nagy (* 1944) - maďarský fotbalista
 Ferenc Nagy (1903–1979) – maďarský politik
 Ferenc Nagy (fotbalista) (1918–1957) – maďarský fotbalista (František Nagy)
 Gáspár Nagy (1949) – maďarský spisovatel
 Gergely Nagy (1969) – maďarský spisovatel
 Gyula Nagy (1875–???) – československý politik maďarsko-německé soc. dem., pak KSČ, poslanec za 1. republiky
 Henrieta Nagyová (1978) – slovenská tenistka
 Imre Nagy (1896–1957) – maďarský politik
 István Nagy, více osobností, viz rozcestník
 Jana Nagyová (herečka) (* 1959) – slovenská herečka
 Jana Nagyová, provdaná Nečasová – česká státní úřednice, manželka předsedy vlády Petra Nečase
 Kauza Nagyová
 Jaroslav Nagy (1966) – slovenský fotbalista
 Jozef Nagy (* 1932) – český matematik slovenského původu; docent na ČVUT
 József Nagy (* 1968) – slovenský ekonom a politik, člen strany Most-Híd
 Július Nagy (politik KSS) (* 1948) – slovenský a československý politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Kamil Nagy (1873–1939) – český protestantský duchovní
 Ladislav Nagy (* 1979) – slovenský hokejista
 Lajos Nagy (1883–1954) – maďarský spisovatel
 Lajos Parti Nagy (* 1953) – maďarský básník, prozaik a překladatel
 László Nagy, více osobností, viz rozcestník
 László Moholy-Nagy (1895–1946) – maďarský malíř a fotograf
 Miklós Nagy (1940–1966) – maďarský judista
 Peter Nagy (* 1959) – slovenský zpěvák
 Petra Nagyová-Džerengová (* 1972) – slovenská spisovatelka
 Samuel Nagy (1802–1863) – český kazatel, spisovatel, překladatel a církevní hodnostář. 
 Stanisław Nagy (1921–2013) – polský římskokatolický teolog a kardinál
 Zsuzsa Nagyová (1975) – maďarská judistka

podobné:
 Jaroslav Naď (* 1981) – slovenský politik

Maďarská příjmení